kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie (Powązki)
 kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie (Wola)
 kościół św. Karola Boromeusza w Warszawie (Wawer)